L'expression « trompe-la-mort » désigne une personne qui défie la mort ou qui y a échappé par miracle.

Surnoms et sobriquets 
 Sobriquet de Vautrin, personnage créé par Honoré de Balzac en 1834 dans Le Père Goriot.
 Sobriquet du coureur cycliste Jean Robic.
 Surnom du père des Nains, Durin, dans les œuvres de J. R. R. Tolkien.

Autres sens 
 Trompe-la-mort est le titre du dernier album de Georges Brassens (titre emprunté à la première chanson du disque).
 « Trompe-la-mort » est une insulte du capitaine Haddock
 Trompe-la-mort  est le nom réunionnais donné à la plante rampante Mimosa pudica
 Trompe-la-mort est le titre d'un roman de Jacques Gimard — Trompe-la-mort, Les cahiers secrets de Pierre Paoli, agent français de la Gestapo — (éditions Qui Lit Vit, 2011)
 Trompe-la-mort est le titre d'un roman de Jean-Michel Guenassia (Editions Albin Michel - )
 Trompe-la-mort est un opéra composé par Luca Francesconi, créé à l'opéra de Paris le 
 Trompe-la-mort est le nom du char Schneider du commandant Louis Bossut.